Jméno Edith Piaf (přechýleně Piafová) označuje:

 francouzskou šansoniérku Édith Piaf

biografické filmy o ní
 Edith Piafová – francouzský film z roku 1974
 Edith Piaf (film) – francouzsko-britsko-český film z roku 2007